

Patronyme 

 Famille de Custine

Toponyme 

 Custines, commune française de Meurthe-et-Moselle (Lorraine)
 Custinne, une section de la commune belge de Houyet, province de Namur (Belgique)
 La rue Custine à Paris